Proa — род травоядных орнитоподовых динозавров из надсемейства Hadrosauroidea из мела ( назад) Европы. Типовой и единственный вид Proa valdearinnoensis назван и описан Эндрю Макдональдом и коллегами в 2012 году. Имя рода образовано от слова , которое можно перевести как «нос корабля»; данное имя намекает на заострённую форму предзубной кости Proa. Видовое имя дано по названию угольной шахты  недалеко от муниципалитета Ариньо, где были обнаружены кости динозавра.

История исследования 
Голотип, паратип и дополнительный материал обнаружены в слоях формации Escucha, датированных ранним альбом, провинция Теруэль, Испания.

Голотип AR-1/19 представляет собой частичный скелет, состоящий из расчленённых, но ассоциированных костей черепа, включающих предчелюстные кости, частичные челюстные кости, квадратные кости, надглазничные кости, сочленённую мозговую коробку и крышу черепа, предзубную кость, левую зубную кость, частичную правую надугловую кость; правой зубной кости; изолированных зубов; нескольких не препарированных посткраниальных костей.

Паратип AR-1/48 включает расчленённый, но ассоциированный череп, правую и левую зубные кости и 6 изолированных зубов. Отнесённый материал: AR-1/57, расчленённый, но ассоциированный череп и зубная кость; AR-1/58 и AR-1/70, 2 частичных скелета. Большинство материала на момент выхода статьи было не препарировано.

Описание 
Proa диагностируется по одной аутапоморфии: ростральный край предзубной кости заострён, латеральные отростки расходятся в стороны, и следующим сочетанием уникальных признаков: с латеральной стороны зубной ряд зубной кости выступает в дорсальном направлении (подобный признак известен только у Owenodon и, возможно, может быть следствием деформации; в таком случае данный признак Proa может быть аутапоморфией); зубной ряд зубной кости простирается в каудальном направлении до основания венечного отростка; между зубным рядом зубной кости и основанием венечного отростка имеется площадка; венечный отросток расширяется вдоль рострального и каудального краёв; у челюстной кости отсутствует ростродорсальный отросток; в латеральной проекции квадратная кость прямая; у подвздошной кости дорсальный край выступает в дорсальном направлении, надвертлужный отросток не нависает, отросток позади вертлужной впадины суживается к концу без резких изгибов на его дорсальном крае; краниальный отросток лобковой кости вогнут с дорсальной стороны, дистальный конец не расширен.

Грегори Пол оценивает длину Proa в 5,5 метра, а массу — в 1 тонну.

Филогения 
Для выяснения филогенетического положения Proa, динозавр был в включён в глобальный филогенетический анализ базальных игуанодонтов, выполненный Макдональдом в 2012 году. Итоговая матрица данных содержала 135 признаков для 67 таксонов. В анализ были включены почти все краниальные признаки, а также особенности зубов, таза и задних конечностей. Характеристики позвоночного столба, грудных костей и костей передних конечностей пока были недоступны. Полученное в итоге дерево строго консенсуса имело плохое разрешение. На дереве консенсуса Адамса, имеющего лучшее разрешение, Proa, являясь наиболее базальным членом Hadrosauriformes, находится в политомии с игуанодоном и кладой Hadrosauroidea.

Макдональд и коллеги в 2017 году в рамках изучения филогенетических отношений Eolambia на основе нового экземпляра этого гадрозавроида провели анализ с использованием 135 признаков для 47 таксонов. На полученном дереве согласия по большинству (дерево строго консенсуса плохо разрешено) Proa попадал в обширную с географической и стратиграфической стороны кладу базальных гадрозавроидов, включающую африканского Ouranosaurus, европейского Morelladon и азиатских Altirhinus, Batyrosaurus, Koshisaurus и Sirindhorna. Клада существовала с баррема по альб, но возможно и по сантон.

Кладограмма на основе исследования Макдональда и коллег 2017 года (дерево согласия по большинству):

Примечания 

Гадрозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 2012 году